Николай Георгиевич Васильев:
* Васильев, Николай Георгиевич (1914—2013) — директор Азовского оптико-механического завода (1956—1987).
 Васильев, Николай Георгиевич (1914—2010) — слесарь-сборщик, Герой Социалистического Труда (1957).